Ženski superveleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 je potekal 3. februarja. Nastopilo je 46 tekmovalk iz 21 držav.

Medalje

Rezultati

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015